Santo Amaro das Brotas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Amaro das Brotas (ort), Sergipe, 
 Santo Amaro das Brotas (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar